Wirtanen ist ein finnischer Familienname. 

Er ist gleichbedeutend mit dem Namen Virtanen, der sich aus dem Wort virta, „Fluss, Strom“ und den Namenssuffix -nen zusammensetzt, und konserviert eine ältere Schreibweise; der Buchstabe W wurde in Finnischen gegen 1910–1920 durch das V ersetzt, außer in Fremdwörtern und teils in Eigennamen.

Namensträger 
 Atos Wirtanen (1906–1979), finnischer Journalist, Schriftsteller und Politiker
 Carl Alvar Wirtanen (1910–1990), US-amerikanischer Astronom
 Petteri Wirtanen (* 1986), finnischer Eishockeyspieler

Siehe auch 
 46P/Wirtanen, kurzperiodischer Komet, benannt nach Carl Alvar Wirtanen

Familienname
Finnischer Personenname